Le Roi de la Montagne est un jeu qui consiste à demeurer au sommet d'une colline ou d'une butte de neige contre les efforts des adversaires pour détrôner le champion.

 Le Roi de la montagne, un livre écrit par Edmond About ;
 Le Roi de la montagne, un film muet français de Léonce Perret sorti en 1916 ;
 , un film américain de Noel Nosseck sorti en 1981 ;
 Le Roi de la montagne, un film espagnol de Gonzalo López-Gallego sorti en 2007.

Voir aussi